Příjmení Teller má více nositelů:

 Edward Teller (1908–2003), americký fyzik maďarsko-židovského původu
 Jissachar Beer Teller (počátek 17. století – 1687), pražský židovský lékař
 Miles Teller (* 1987), americký herec
 Teller (* 1948), americký kouzelník, součást dua Penn & Teller

Externí odkazy 
 

Židovská příjmení